Uíge (provincie), een provincie van Angola
Uíge (stad), de hoofdstad van de provincie